

Озерівка — село, Миколаївська область, Березнегуватський район
 Озерівка — селище, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район

Див. також 
 Озеро
 Озерна
 Озеряни
 Озерний
 Озерне